La Pro A 2012-2013 è stata la 91ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Edwin Jackson, 
MVP straniero:  Dwight Buycks, 
MVP finali:  David Lighty, 
Allenatore dell'anno:  Christian Monschau, 
Giocatore più migliorato:  Edwin Jackson, 
Miglior giovane:  Livio Jean-Charles, 
Miglior difensore:  Tony Dobbins,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013